L'Altra Europa con Tsipras, lista elettorale
L'altra Europa, programma radiofonico